ICOM:

 ICOM — наименование японской компании-производителя радиоаппаратуры связи
 ICOM (International Council of Museums) — международный совет музеев.
 ICOM (The International Communications Agency Network) — международная сеть независимых коммуникационных агентств.
ICOM (Integrated Communication Optical Module) - дилерский сканер диагностики автомобилей BMW.